Esistono più comuni francesi con questo nome

Touzac – Charente
Touzac – Lot